Le Visage effleuré de peine peine est une nouvelle du genre fantastique écrite par Gisèle Prassinos, auteur française d’origine grecque née en 1920 et décédée en 2015. L’œuvre, parue en France en 1964 chez Grasset, traite les tensions entre réalité et fiction sous une vision critique envers la rigidité des normes sociales, surtout celles qui étaient soutenues par la société bourgeoise à l’époque.

Le Visage effleuré de peine est également une nouvelle romantique qui aborde la complexe nature de l’amour et l’amitié. Malgré son approche anti-sentimental, le texte reproduit les relations humaines d’une façon saisissante et avec de nombreuses nuances.

Résumé 
Essentielle est une jeune femme à l’imagination débordante, mariée par procuration à un homme plus âgé qu’elle : un érudit renommé qui a un cerveau mécanique.

La jeune femme, ennuyée de sa nouvelle vie, si solitaire à cause de la claustration intellectuelle de son mari, tente de l’abandonner. Néanmoins, l’érudit découvre la tentative de fuite et son cerveau tombe en panne dû à une émotion que la machine reste incapable de gérer. Essentielle, regrettant sa façon d’agir, décide de faire tout son possible pour réparer le cerveau artificiel et ainsi récupérer son mari.

Éditions 
En français
Grasset (1964)
Cardinal (2000), édité par Annie Richard et contenant la nouvelle inédite Les machines c'est différent.
Zulma (2004)
En espagnol
Libros de la Ballena (2023)

Notes et références 

Nouvelle française parue en 1964